La Prairie kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
La Prairie (Illinois)
La Prairie (Minnesota)